Closer to the Heart (single), een single uit 1977 van de Canadese rockband Rush
 Closer to the heart (Stevie Ann), een muziekalbum uit 2007 van de Nederlandse zangeres Stevie Ann
 Closer to the Heart (Trailer Park Boys), een aflevering van de Canadese televisieserie Trailer Park Boys